Дарья Михайловна Шмелёва (26 октября 1994, Москва) — российская трековая велогонщица, выступает за сборную России в различных дисциплинах. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, четырёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европейских игр 2019 года, двенадцатикратная чемпионка Европы. На соревнованиях представляет город Москву, спортивное общество «Динамо» и клуб «GazpromRusvelo», заслуженный мастер спорта России.

Победы 

 2011
 1-е — Чемпионат мира среди юниоров на треке в командном спринте ( с Анастасией Войновой)
 3-е — Чемпионат России в командном спринте
 3-е — Чемпионат России в гите
 2012
 Чемпионат мира среди юниоров на треке
 1-е — спринт
 1-е — гит
 1-е — командный спринт ( с Лидией Плужниковой)
 1-е — кейрин
 2-е — Чемпионат Европы в командном спринте
 2013
 2-е — Чемпионат России в командном спринте
 2-е — Чемпионат России в гите
 1-е — Гран-При Российские Вертолёты в кейрине
 2014
 1-е — Гран-При Российские Вертолёты в командном спринте
 2015
 1-е — Чемпионат Европы на треке в командном спринте ( с Анастасией Войновой)
 1-е — Этап кубка в России в командном спринте ( с Анастасией Войновой)
 1-е — Этап кубка в Колумбии в командном спринте ( с Екатериной Гниденко)
 1-е — Гран-При Российские Вертолёты в командном спринте ( с Анастасией Войновой)
 2-е — Этап кубка в Португалии в спринте
 3-е — Этап кубка в Германии в гите
 2016
 1-е  — Чемпионат мира в командном спринте ( с Анастасией Войновой)
 1-е — Этап кубка в Гонконге в командном спринте ( с Анастасией Войновой)
 2018
 Чемпионат Европы
 1-е  — командный спринт ( с Анастасией Войновой)
 1-е  — спринт
 1-е  — гит 500 м
 3-е — кейрин
 2019
 2-е — Чемпионат мира в командном спринте ( с Анастасией Войновой)
 1-е  — Чемпионат мира — гит 500 м
 3-е — Чемпионат мира — кейрин
 Чемпионат Европы
 1-е  — командный спринт ( с Анастасией Войновой и Екатериной Роговой)
 2020
 Чемпионат Европы
 1-е  — командный спринт ( с Анастасией Войновой, Натальей Антоновой и Екатериной Роговой)
 1-е  — гит 500 м
 2-е — спринт.
 2021
 Летние Олимпийские игры 2020
 3-е - командный спринт.
 Чемпионат Европы
 3-е - командный спринт ( с Анастасией Войновой, Натальей Антоновой и Яной Тищенко)
 1-е  — гит 500 м
 Чемпионат мира
 2-е — командный спринт ( с Анастасией Войновой, Натальей Антоновой и Яной Тищенко)
 3-е — гит 500 м

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 По итогам 2018 года Дарья была удостоена премии «Серебряная лань», присуждаемой Федерацией спортивных журналистов России лучшим спортсменам.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Шмелёва, Дарья Михайловна на Cyclingdatabase

Велогонщики России
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы Европы по трековым велогонкам
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европейских игр по велоспорту
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года